Liben, une zone de la région Somali ;
 Liben, un woreda de la région Somali ;
 Liben, un woreda de la zone Misraq Shewa de la région Oromia ;
 Liben, un woreda de la zone Guji de la région Oromia.

 Libeň, un quartier de Prague.